buron (herdershut), herdershut, typisch voor de streek rond Auvergne
 Isaure de Buron, Amerikaans marien bioloog
 Büron, plaats in Zwitserland
 Yronde-et-Buron, plaats in Frankrijk